Мирове — село, Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Мирове — селище, Дніпропетровська область, Томаківський район